, marque de déodorant commercialisée depuis 1991 ;
 Smells Like Teen Spirit, chanson de Nirvana publiée en 1991 ;
 Teen Spirit, roman de Virginie Despentes publié en 2002 ;
 Teen Spirit, titre original de La Reine du bal, téléfilm américain de Gil Junger diffusé en 2011 ;
 Teen Spirit, film américano-britannique de Max Minghella sorti en 2018.